Вильдьё () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Вильдьё () — коммуна во французском департаменте Канталь.
 Вильдьё () — коммуна во французском департаменте Кот-д’Ор.

См. также 
 Вильдье-сюр-Эндр